Arctogeophilus är ett släkte av mångfotingar. Arctogeophilus ingår i familjen storjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Storjordkrypare
Arctogeophilus